Villafruela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villafruela (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Villafruela (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar